Вилли́-ле-Мутье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Нюи-Сен-Жорж. Округ коммуны — Бон.

Код INSEE коммуны — 21708.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 356 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 234 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 191 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 81,6 %, в 1999 году было 79,6 %). Из 191 активных жителей работали 184 человека (101 мужчина и 83 женщины), безработных было 7 (2 мужчин и 5 женщин). Среди 43 неактивных 16 человек были учениками или студентами, 19 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Вилли-ле-Мутье 

Коммуны департамента Кот-д’Ор